

Cinema
 Cugini – film del 1989 diretto da Joel Schumacher

Persone
 Anna Cugini – doppiatrice italiana
 Antonio Cugini – architetto italiano
 Pietro Cugini – medico, accademico e scienziato italiano
 Pietro Cugini – architetto italiano

Altro
 Cugini – grado di parentela